Marcus Aemilius Scaurus är ett namn som burits av flera romare, bland andra:

* Marcus Aemilius Scaurus den äldre (död 88 f.Kr.), romersk politiker, konsul 115 f.Kr.
 Marcus Aemilius Scaurus den yngre (död tidigast 53 f.Kr.), romersk politiker, praetor 56 f.Kr.

Se även 
 Marcus Aurelius Scaurus (död 105 f.Kr.), romersk politiker och fältherre, consul suffectus 108 f.Kr.
 Quintus Terentius Scaurus (100-talet e.Kr.), latinsk grammatiker, verksam under Hadrianus regering
 Mamercus Aemilius Scaurus (000-talet e.Kr.), romersk talare, poet och politiker